Nigel Wilson kan syfta på:

* Nigel Wilson (född 1956), brittisk affärsman
 Nigel Wilson (född 1970), kanadensisk basebollspelare
 Nigel Guy Wilson (född 1935), brittisk klassisk filolog